Ио́сиф Константи́нович Орбелиа́ни (1825—1879) — князь, генерал-майор, герой Крымской войны.

Родился в 1825 году. Произведённый 10 августа 1845 года в офицеры, Орбелиани в течение всей своей жизни на Кавказе принимал самое деятельное участие в покорении этого края и управлении им.

Благодаря своим военным отличиям, он быстро повышался в чинах и в 1853 году был уже майором и командиром 4-го батальона Грузинского гренадерского полка (в должности с 1851 года). В этом году он отличился в сражении с турками 19 ноября под Башкадыкларом. 6 февраля 1854 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 9290 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

В 1856 году произведён в полковники, 6 марта 1868 года получил чин генерал-майора и назначен помощником начальника Кавказской гренадерской дивизии.

Время русско-турецкой войны 1877—1878 годов он занимал пост командующего войсками Алазанской долины, а по окончании войны, состоял при Кавказской армии. За отличия, выказанные во время этой войны, он был награждён орденом св. Владимира 2-й степени с мечами.

Скончался 6 января 1879 года в Тифлисе. Тело его погребено в селении Кумиси.

Среди прочих наград князь Орбелиани имел ордена: св. Анны 2-й степени (1863 год), св. Владимира 3-й степени (1866 год), св. Станислава 1-й степени (1870 год).

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. Тифлис, 1901 на сайте Руниверс
 Гогитидзе М. Грузинский генералитет (1699—1921). Киев, 2001
 
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 августа. СПб., 1872

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Иосиф Константинович